Tioga ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tioga (Colorado)
 Tioga (Georgia)
 Tioga (Illinois)
 Tioga (Louisiana)
 Tioga (Michigan)
 Tioga (New York), im Tioga County
 Tioga (North Dakota), im Williams County
 Tioga (Pennsylvania), im Tioga County 
 Tioga (Texas)
 Tioga (West Virginia)
 Tioga (Wisconsin), im Clark County

auf den Salomonen
 Tioga (Salomonen)

Sonstiges:
 Tioga Hill, höchste Erhebung auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Tioga Lake, See auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Tioga Pass, Pass im Yosemite-Nationalpark, Kalifornien, USA

Siehe auch:
 Little Tioga
 Tioga County
 Tioga River